Callow ist der Familienname folgender Personen:

 Cristen Callow (* 1989), britische Badmintonspielerin
 Robert Kenneth Callow (1901–1983), britischer Biochemiker
 Simon Callow (* 1949), britischer Schauspieler
 William Callow (1812–1908), englischer Landschaftsmaler, Graveur und Aquarellist